Отборочный турнир Кубка африканских наций 2013 прошёл с 15 января по 14 октября 2012 года.

Отобравшиеся команды

Формат турнира 
47 стран — членов КАФ — принимали участие в турнире, включая сборную ЮАР, которая автоматически попадала в финальную часть.

Остальные 46 команд принимали участие в отборочных матчах. Так как Кубок африканских наций 2013 пройдет уже на следующий год после Кубка африканских наций 2012, что связано с переходом на проведение турниров в нечётные годы, отборочный турнир к нему был проведён в укороченном формате из трёх раундов, представляющими собой плей-офф из двух матчей:
 Предварительный раунд: 4 команды с низшим рейтингом начали с предварительного раунда.
 Первый раунд: 2 победителя предварительного раунда присоединились к 26 командам, которые не попали на Кубок африканских наций 2012.
 Второй раунд: 14 победителей первого раунда присоединились к 16 командам, которые участвовали в финальном турнире Кубка африканских наций 2012.

15 победителей второго раунда попадают в финальную часть.

В каждом из трех раундов команды были поделены на пары, которые играли между собой два матча дома и в гостях на вылет. Победитель определялся по сумме голов. Если по окончании основного времени второго матча счёт по сумме двух встреч остается равным, применяется правило гола, забитого на чужом поле. Если по-прежнему не удается выявить победителя, то сразу же назначается серия послематчевых пенальти (дополнительное время не проводится).

Жеребьевка предварительного и первого раундов прошла 28 октября 2011 года в Малабо, Экваториальная Гвинея. Жеребьевка второго раунда прошла после завершения первого раунда 5 июля 2012 года в Йоханнесбурге, ЮАР.

Участники 

Примечания
  Сборная Того была исключена из Кубка Африканских наций 2012 и 2013 Африканской конфедерацией футбола после того как она отказалась принимать участие в Кубке Африканских наций 2010 из-за вооруженной атаки на автобус с командой. Того обратилось в спортивный арбитражный суд, используя помощь Йозефа Блаттера. Запрет позже был снят с незамедлительным эффектом 14 мая 2010, после заседания Исполнительного комитета КАФ.
 Не участвовали: , , , , , .  не имел возможности участвовать, так как когда он стал членом КАФ, отборочный турнир уже начался.

Предварительный раунд 

|}

Примечание
  1: Свазиленд снялся с соревнований по финансовым причинам. Сейшелы прошли в Первый раунд, где встретятся с Демократической Республикой Конго.

Сан-Томе и Принсипи выиграл с общим счётом 1:0 и прошёл в Первый раунд, где встретится со Сьерра-Леоне.

Первый раунд 
26 команд, не участвовавших в финальном турнире КАН-2012, и присоединившиеся к ним победители Предварительного раунда разбиваются на 14 пар. Победители пар выходят во Второй раунд.

Матчи состоялись 29 февраля и 15-17 июня 2012. Матч между Центральноафриканской Республикой и Египтом был перенесен с 29 февраля на 30 июня по запросу Египетской футбольной ассоциации из-за трагедии на стадионе в Порт-Саиде.

|}

Примечания
 2: Порядок матчей изменен после первоначальной жеребьевки.

Общий счёт — 1:1. Эфиопия выигрывает по правилу гола на выезде и проходит во Второй раунд.

Нигерия выигрывает с общим счётом 2:0 и проходит во Второй раунд.

Уганда выигрывает с общим счётом 5:3 и проходит во Второй раунд.

Общий счёт — 2:2. Зимбабве выигрывает по правилу гола на выезде и проходит во Второй раунд.

Алжир выигрывает с общим счётом 6:2 и проходит во Второй раунд.

Общий счёт — 2:2. Того выигрывает по правилу гола на выезде и проходит во Второй раунд.

Сьерра-Леоне выигрывает с общим счётом 5:4 и проходит во Второй раунд.

Камерун выигрывает с общим счётом 2:0 и проходит во Второй раунд.

Малави выигрывает с общим счётом 4:3 и проходит во Второй раунд.

ДР Конго выигрывает с общим счётом 7:0 и проходит во Второй раунд.

Общий счёт — 2:2. Мозамбик выигрывает в серии послематчевых пенальти и проходит во Второй раунд.

ЦАР выигрывает с общим счётом 4:3 и проходит во Второй раунд.

Кабо-Верде выигрывает с общим счётом 7:1 и проходит во Второй раунд.

Либерия выигрывает с общим счётом 1:0 и проходит во Второй раунд.

Второй раунд

Жеребьевка 
30 команд, которые прошли во второй раунд — 14 победителей первого раунда и 16 участников КАН-2012 — были распределены по рейтингу, основанном на результатах их выступлений на трех последних розыгрышах Кубка африканских наций — в 2008, 2010 и 2012 годах. Для каждого из трех последних розыгрышей Кубка африканских наций принята следующая система подсчёта очков отобравшихся команд:

Кроме того, каждому из трех последних розыгрышей Кубка африканских наций был дан следующий увеличенный коэффициент:
 2012: очки, умноженные на 3.
 2010: очки, умноженные на 2.
 2008: очки, умноженные на 1.
Команды были разделены на корзины, основанные на данном рейтинге. Каждая пара включает в себя по одной команде из каждой корзины. Порядок матчей в каждой паре был определен жеребьевкой.
{| class=wikitable
!width=33%|Корзина 1
!width=33%|Корзина 2
|- valign=top
|
  (26 очков)
  (22 очка)
  (22 очка)
  (12 очков)
  (10 очков)
  (9 очков)
  (9 очков)
  (8 очков)
  (8 очков)
  (7 очков)
  (6 очков)
  (6 очков)
  (5 очков)
  (5 очков)
  (4 очка)
|
   (4 очка)
  (3 очка)
  (3 очка)
  (3 очка)
  (2 очка)
  (2 очка)
  (2 очка)
  (0 очков)
  (0 очков)
  (0 очков)
  (0 очков)
  (0 очков)
  (0 очков)
  (0 очков)
  (0 очков)
|}

Матчи 

|}
Примечания
3:  Матч Ливия — Алжир был перенесен на нейтральное поле в Марокко из-за политической ситуации в Ливии.
4:  Матч Сенегал — Кот-д’Ивуар был остановлен за 15 минут до конца, после того как болельщики начали беспорядки на трибунах. Результат остался 2-0 в пользу Кот-д’Ивуара решением КАФ.

<div id="Мали - Ботсвана">
<div id="Ботсвана - Мали">
Мали побеждает с общим счётом 7:1 и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="Зимбабве - Ангола">
<div id="Ангола - Зимбабве">
Общий счёт — 3:3. Ангола побеждает по правилу гола, забитого на выезде и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="Гана - Малави">
<div id="Малави - Гана">
Гана побеждает с общим счётом 3:0 и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="Либерия - Нигерия">
<div id="Нигерия - Либерия">
Нигерия побеждает с общим счётом 8:3 и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="Замбия - Уганда">
<div id="Уганда - Замбия">
Общий счёт — 1:1. Замбия побеждает в серии послематчевых пенальти и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="Кабо-Верде - Камерун">
<div id="Камерун - Кабо-Верде">
Кабо-Верде побеждает с общим счётом 3:2 и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="Мозамбик - Марокко">
<div id="Марокко - Мозамбик">
Марокко побеждает с общим счётом 4:2 и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="Сьерра-Леоне - Тунис">
<div id="Тунис - Сьерра-Леоне">
Общий счёт — 2:2. Тунис побеждает по правилу гола, забитого на выезде и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="Гвинея - Нигер">
<div id="Нигер - Гвинея">
Нигер побеждает с общим счётом 2:1 и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="Судан - Эфиопия">
<div id="Эфиопия - Судан">
Общий счёт — 5:5. Эфиопия побеждает по правилу гола, забитого на выезде и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="Ливия - Алжир">
<div id="Алжир - Ливия">
Алжир побеждает с общим счётом 3:0 и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="Кот-д'Ивуар - Сенегал">
<div id="Сенегал - Кот-д'Ивуар">
Кот-д’Ивуар побеждает с общим счётом 6:2 и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="ДР Конго - Экваториальная Гвинея">
<div id="Экваториальная Гвинея">
ДР Конго побеждает с общим счётом 5:2 и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="Габон - Того">
<div id="Того - Габон">
Того побеждает с общим счётом 3:2 и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

<div id="ЦАР - Буркина-Фасо">
<div id="Буркина-Фасо - ЦАР">
Буркина-Фасо побеждает с общим счётом 3:2 и проходит в финальную часть Кубка африканских наций 2013.

Примечания

Ссылки 
 КАН на BBC

Кубок африканских наций 2013